Droga krajowa nr 13 (Czechy)
 Droga krajowa nr 13 (Polska)
 Droga krajowa nr 13 (Słowacja)
 Droga krajowa nr 13 (Węgry)

Zobacz też 
 Autostrada A13